Dom Pedro de Meneses, 1.º Marquês de Vila Real, 3.º conde de Vila Real e 7.º Conde de Ourém (entre 1432 e 1434 – 1499) foi um nobre português.

Terá sido um dos primeiros vinte e sete cavaleiros a receber a Ordem da Torre e Espada.

Dados genealógicos 
Era filho de D. Fernando de Noronha, 2.º conde de Vila Real, que era neto do rei Henrique II de Castela e filho de Afonso com Dona Isabel de Portugal, filha de uma relação anterior de Dom Fernando I de Portugal.

Sua mãe era D. Brites de Meneses, 2.ª condessa de Vila Real, filha herdeira de D. Pedro de Meneses, 1.° Conde de Viana, 1.° Conde de Vila Real, alferes-mor de El-Rei D. Duarte e 1.° Governador Donatário de Ceuta, e de sua primeira mulher, a Condessa D. Margarida de Miranda.

Casou-se com Beatriz (Brites) de Bragança (c.1440-1491), com quem teve seis filhos, em 6 de Agosto de 1462. Foi governador de Ceuta.

Desse seu casamento, teve a seguinte descendência:
 Fernando de Meneses (1463-1523 ou 1524), 2.º Marquês de Vila Real;
 António de Noronha (1464-1551), 1.º Conde de Linhares;
 Henrique de Meneses, casado com D. Maria de Meneses, filha de D. Pedro de Meneses, 1.º conde de Cantanhede;
 Joana de Noronha, que casou-se com Afonso de Viseu, 8.º Condestável de Portugal;
 Diogo de Noronha, comendador-mor da Ordem de Cristo, casado na primeira vez com D. Joana de Meneses filha de Rodrigo de Meneses, comendador de Grândola; e a segunda vez com D. Filipa de Ataíde, filha de Alonso de Herrera (fidalgo castelhano) e de D. Joana de Ataíde;
 João de Noronha (? - depois de 1505), prior-mor de Santa Cruz de Coimbra.

Além destes filhos, Dom Pedro de Meneses teve mais sete filhos ilegítimos.

Ascendência

Ligações externas
 http://matriadigital.cm-santarem.pt/images/artigos/marquesavagos.pdf D. Pedro de Menezes, 3º Conde e 1º Marquês de Vila Real, Notas biográficas e sua Heráldica em S. Francisco de Santarém, por Mafalda de Noronha Wagner, revista Matria Digital, Dezembro de 2013
 Moura, Carlos Manuel da Silva Moura, A Casa Senhorial dos condes e marqueses de Vila Real (séculos XV-XVI), 2017

Condes de Ourém
Condes de Vila Real
Marqueses de Vila Real
Governadores portugueses de Ceuta
Cavaleiros da Ordem da Torre e Espada